Николай Фёдорович Романов (декабрь 1912—?) — советский музыкант, капельмейстер, композитор. Автор более 60 оригинальных музыкальных произведений.

Биография 
Николай Фёдорович родился в декабре 1912 года в городе Дружковка Донецкой области в семье музыканта. Именно отец, игравший в духовом оркестре, привил Николаю Фёдоровичу любовь к музыке. В 1923 году Николай стал участником городского духового оркестра.

В 1925 году в Дружковку переезжает бывший царский офицер, капельмейстер Александр Магас. Под его руководством Романов учился музыке. Находясь на службе в армии, Николай Фёдорович в 1936 году становится капельмейстером. Вернувшись в 1937 году в родной город, Романов становится руководителем молодёжного духового оркестра. Вскоре умирает Александр Магас, и взрослый духовой оркестр вместо него возглавляет Романов. Уже через год репертуар оркестра насчитывал около 125 разнообразных произведений.

Во время оккупации Дружковки Романов по-прежнему руководил оркестром, а после её освобождения всем оркестром заступил на службу в армию в качестве фронтового оркестра.

После окончания Второй мировой войны в свой родной город Николай Фёдорович вернулся не сразу, а только через несколько лет. Здесь он работал на Машинном заводе, в свободное время продолжал заниматься музыкой.

В новых оркестрах, руководителем которых являлся Романов, за все время играли более 600 человек. Почти каждый год оркестр Романова завоевывал призовые места на конкурсах и фестивалях.

В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

Под его началом в Дружковке были успешно поставлены оперетты «Свадьба в Малиновке», «Сватання на Гочарівці» и опера «Наталка Полтавка».

В 1999 году Романов получил звание Почетный гражданин города.

Умер от тяжелой болезни.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии на сайте Легендарные Музыканты Донетчины

Военные дирижёры и капельмейстеры СССР
Почётные граждане Дружковки